Шко́товский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Приморском крае России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует Шкотовский муниципальный округ (с 2004 до 2023 гг. — муниципальный район).

Административный центр — посёлок городского типа Смоляниново (до 1964 года — пгт Шкотово, с 1964 до 2004 года — город Большой Камень).  Из-за исторических особенностей администрация района (округа) находится за его границами в Большом Камне, официально не являющимся его административным центром с 2004 года.

Шкотовский район образован 4 января 1926 года. Площадь — 2664,5 км². Население  —  чел. ( год).

Физико-географическая характеристика

Географическое положение и рельеф 

Район расположен на юге края на берегу Уссурийского залива Японского моря. Состоит из двух частей — основной части и полуанклава, отделённого от района территорией Большого Камня.

Граничит на севере с Михайловским, на северо-востоке — с Анучинским, на юго-востоке — с Партизанским районами (муниципальными округами), на востоке — с Партизанским городским округом, на юге — с городским округом ЗАТО Фокино, на юго-западе — с городским округом Большой Камень, на западе — с Артёмовским городским округом, на северо-западе — с Уссурийским городским округом. На юго-западе граница проходит по береговой линии Уссурийского залива. Общая протяжённость границ составляет примерно 296 км, из них 262 км — сухопутная часть и 34 км — водная часть границы.

Общая площадь района — 2 664,5 км².

Основу рельефа района составляют средне- и низкогорье с долинными ландшафтами горных и полугорных рек. Район окружён с трёх сторон хребтами: на севере — горы Пржевальского (гора Лысая, 1241 м), на востоке — хребет Большой Воробей (гора Туманная, 1229 м), на юге — Ливадийский хребет (гора Ливадийская (Пидан), 1332 м) — поэтому его рельеф представляет собой огромный театр, обращённый на запад к Уссурийскому заливу. Колебания высот — от 0 до 1332 метров.

Из-за сильных углов наклона склонов (более 30°) в горах распространены сели и осыпи. Несмотря на то, что почти весь Приморский край относится к районам с низкой лавинной опасностью, в границах Шкотовского района был как минимум один трагический случай из-за схода лавины.

Геологическое строение и полезные ископаемые 
Территория, занимаемая Шкотовским районом, находится в восточной части Амурской плиты. Максимальный возраст отложений на территории района — поздняя пермь (260 млн лет) на левобережье реки Артёмовки и между Шкотовкой и Стеклянухой.

Интенсивность землетрясений в районе достигает 6 баллов.

Основное полезное ископаемое района — бурый уголь, представленный Шкотовским буроугольным месторождением, состоящим из трёх участков. По состояния на 1 января 1997 года разведанные запасы по категориям А+В+С1 составляли 192,82 млн тонн, по С2 — 19,99 млн тонн.

Кроме того в районе имеются проявления газов и нефти, а также торфа. Последний имеют большую зольность (28-39 %) и бо́льшая часть его запасов является забалансовой.

Шкотовский район является одной из древнейших территорий Приморского края, на которой велась добыча золота — оно здесь добывалось ещё при Бохайском государстве. На территории района целиком или частично расположены 4 рудно-рассыпных узла: Криничный, Находкинский, Гордеевский и Смоляниновский. Запасы золота на последнем оцениваются в 7 тонн, а общие в 44 тонны.

В районе расположены несколько месторождений строительных материалов — диоритовых и андезитовых порфиров (вторых — около 35 млн м³), диабазов (4459 тыс. м³), базальтов и андезито-базальтов (7496 тыс. м³ всего), глины, песка и песчано-гравийной смеси (282,3 и 6548 тыс. м³ соответственно).

Крупнейшим месторождением подземных вод является Шкотовское, дающее Владивостоку 80 тыс. м³ пресной воды в сутки. Также имеется пара месторождений минеральных вод с общим дебетом около 1500 м³/сут.

Гидрография 

Район обладает густой речной сетью, длина рек на один квадратный километр — от 0,7 до 0,9 км. Почти вся территория района расположенная в бассейнах четырёх рек — Артёмовки, Шкотовки, Суходола и Петровки (в порядке уменьшения площади водосборного бассейна), которые впадают в две бухты Уссурийского залива — Муравьиную и Суходол. Питание у рек преимущественно дождевое, поэтому наблюдается неравномерный сток в разное время года. Модуль стока — 7,9-10 л/сек·км², средняя мутность воды в реках — 80 г/м³. У района последнее место по краю по показателю среднегодовой водообеспеченности населения района (1,15 тыс. м³/чел.). Общий годовой сток — 0,966 км³/год.

В районе расположены три водохранилища — Артёмовское (объём 118,2 млн м³; обеспечивает пресной водой Владивосток), Петровское (объём 6,6 млн м³; обеспечивает Большой Камень) и Кучелиновское (объём 5,39 млн м³; обеспечивает Артёмовскую ГРЭС).

Растительность 
Район расположен в Южно-Сихотэ-Алинской горной провинции Восточной буроземно-лесной области. Основной тип почв — бурые лесные, на втором месте — буро-подзолистые. Территория района сразу в двух лесных зонах — зоне смешанных хвойно-широколиственных и широколиственных лесов и зоне хвойных лесов. Флору района составляют 74 древесные породы, 98 кустарников, 1390 травянистых растений, 55 папоротников и другие растения (всего около 1600 видов, что составляет 76 % процентов от всех видов флоры Южного Сихоте-Алиня). Лесистость — 86,6 %.

 Горная растительность
Вершины Ливадийского хребта расположены в поясе горных тундр, где господствуют лишайники и мхи с вкраплениями брусники, багульника, рододендрона и других растений.

Ниже этого пояса расположены кустарниковые заросли подгольцового пояса; уникальное растение этого пояса — строгий эндемик Сихоте-Алиня — микробиота перекрёстнопарная, рядом с которой произрастает багульник и, реже, другие виды кустарников.

Каменноберёзовые леса узким поясом окаймляют подгольцовый пояс и состоят в основном из берёзы шерстистой. На северных склонах подлесок состоит из папоротников, микробиоты, мхов и некоторых видов деревьев (ольхи, рябины, заманихи, клёна).

Пихто-еловые леса расположены на высотах от 600—750 до 1100—1150 метров. В подлеске в зависимости от высоты могут быть: микробиота, папоротники, кустарники и низкорослые деревья. На этом заканчивается зона хвойных лесов.

Кедрово-широколиственные леса достигают высот в 600—700 метров. Основой этих лесов является кедр корейский, среди которого произрастают лиственные породы — берёза ребристая, липа амурская, клён. На высотах 450—700 метров можно найти тис остроконечный.

Чернопихтово-широколиственные леса находятся не выше 300—400 метров на уровнем моря. Основа — чёрная пихта (пихта цельнолистная). В основном расположены в Уссурийском заповеднике.

Основой дубового леса является дуб монгольский. Лес этого типа занимает большую часть склонов низкогорий с уничтоженным в результате рубок и пожаров коренным лесом.

На Шкотовском плато в заболоченных местах в окружении елово-пихтовых лесов встречаются лиственничные леса. Основа — лиственница Каяндера.

 Растительность долин

Изначально в речных долинах произрастала лесная растительность в виде кедрово- и чернопихтово-широколиственных и других лесов. По берегам рек росли тополь корейский и чозения. По берегам росли многочисленные кустарники, а на заболоченных участках два вида ольхи — пушистая и японская. Коренная растительность была уничтожена во времена заселения района. Уже в 1913 году академик Комаров отмечал, что в долине Шкотовки уже нет леса.

В верхних течениях рек растут кедры, чёрная пихта, ясень маньчжурский, ильм японский, тополь корейский и Максимовича, чозения земляничниколистная; в нижних течения — ольха приморская и пушистая.

В Шкотовском районе первичные луга встречаются редко: в основном в приустьевых заливаемых долинах крупных рек, вторичные — на месте осушения болот и сведённых дубовых лесов и зарослей кустарника. Все кустарниковые заросли вторичного происхождения.

Животный мир 
Из-за природных особенностей района (разнообразие ландшафтов, мягкий климат и другие), его фауна очень богата по видовому составу. В районе обитает несколько видов краснокнижных животных — дальневосточный лесной кот, амурский тигр, горал, большой погоныш, дальневосточная черепаха, водяная кутора, а также более десятка околоводных видов птиц; зимуют краснокнижные орлан-белохвост, белоплечий орлан, беркут и чёрный гриф.

Крупнейшие млекопитающие — бурый и гималайский медведи и амурский тигр (все хищники). Из копытных животных в районе обитают: кабарга, кабан, изюбрь, пятнистый олень, косуля и горал. Также много хищников, кроме уже упомянутых амурского тигра и двух видов медведей, это: волк, лисица, рысь, дальневосточный лесной кот, соболь, барсук и другие.

Орнитофауна в районе представлена множеством видов птиц, среди которых: филин, ушастая сова, скалистый голубь, сапсан, фазан и другие. В районе зимует более десятка видов птиц, а ещё 30 видов пролетает во время весенне-осенних миграций.

В районе встречается несколько видов рептилий (амурская долгохвостка, амурский и узорчатый полозы, каменистый и уссурийский щитомордники, тигровый уж и дальневосточная черепаха) и амфибий (в основном жабы и лягушки).

В бухтах, омывающих район, обитают тихоокеанские лососи, которые нерестятся в реках Южного Приморья. Также в реках водится гольян Лаговского, который однако не представляет промысловой ценности.

Экология и охрана природы 
На территории района расположено 6 особо охраняемых природных территорий: 1 федерального значения (59,1 % территории Уссурийского государственного природного заповедника им. ак. В. Л. Комарова) и 5 регионального:
 водопад Неожиданный (Горбатый);
 водопад Тигровый;
 пещера Раздумий;
 пещера Серебряная;
 пещера Спящая Красавица.

Климат 

Климат муссонный. В Шкотовском районе в среднем 38 дней с туманом в год, что в 1,5-2,5 раза меньше, чем в других прибрежных территориях края. При этом одна из вершин района — гора Воробей — является рекордсменом края по количеству туманных дней (183 дня в год), также здесь выпадает более метра осадков в год, что является одним из самых больших значений в крае.

Среднегодовая температура воздуха +2,6-3,8 °C в долинах и −1,3-1,8 °C в горах; средняя температура января — 16,5 °C; средняя температура июля + 18,7 °C (Штыково). Абсолютный максимум наблюдается в июле + 37 °C, абсолютный минимум в январе — 42 °C (Новохатуничи). Продолжительность безморозного периода находится в пределах 130—140 дней, хотя в горах заморозки случаются даже в июле.

Средняя годовая норма осадков по району колеблется в пределах 700—1100 мм; наибольшее количество осадков обычно приходится на август-сентябрь, а наименьшее на январь-февраль. Гористость района сильно влияет на распределение осадков — например, разница в среднегодовой норме осадков между селом Центральным и горой Воробей составляет 314 мм, хотя между ними всего 13 километров. Во время тайфунов интенсивность осадков достигает 2,0-2,4 мм/мин. и более.

Весенние заморозки обычно заканчиваются к 12-24 мая. Первые заморозки начинаются 28-30 сентября, а в горных районах — 2-5 октября. Устойчивый снежный покров в горах образуется 10 ноября, а в долинах — 27 ноября — 7 декабря. Начало разрушения снежного покрова приходится на середину марта в долинах и середину апреля в горах. Число дней со снежным покровом составляет от 3 месяцев в долинах до 174 дней в горах, его высота достигает 46-57 см.

В зимние месяцы преобладают северо-западные, северные и северо-восточные ветры (повторяемость 45-74 %), в горах — северные и северо-западные (повторяемость 83-84 %). Повторяемость южных направлений ветров зимой составляет от 1 до 4 %. Летом муссонность выражена меньше — повторяемость южных ветров колеблется в широких пределах от 21 до 64 %. В горах летом почти 50 % времени дуют ветра неюжных направлений. Средняя скорость ветра за год колеблется от 2,4 (Шкотово) до 9,4 (гора Пидан) м/с. Безветренная погода в равнинных районах — около 30 % летом и 14-19 % зимой, в горах — 9-14 % и 2-3 % соответственно. На Ливадийском хребте наблюдается наибольшее по краю количество дней с сильными ветрами (139 дней).

История

Предыстория 
Хотя первые стоянки на берегу залива Петра Великого появляются в неолите, самое раннее поселение на территории Шкотовского района упоминаемое в литературе датируется ранним железным веком и относится к янковской культуре (поселение Малая Подушечка около села Новонежино). На памятнике «Солонцовая 2» один слой относится к янковской культуре эпохи палеометалла (VIII—I века до н. э.), другой слой — кроуновской культуре раннего железного века (V век до н. э.—I век н. э.). Объект «Штыково 3» относится к эпохе палеометалла (I тысячелетие до н. э.).

История до XVIII века 

В 698 году мохэсец Да Цзожун основывает государство Чжэнь (в 713 году переименовано в Бохай), которое включало почти весь современный Приморский край.

В 926 году Бохай уничтожается племенами киданей и спустя век на его месте возникает империя чжурчжэней Цзинь. В 1215 году падает и она; её восточная часть провозглашается самостоятельным государством — Восточным Ся. Ему удалось просуществовать 19 лет, после чего в 1233 году оно было разбито монголами. С тех пор и до середины XVIII века юг Приморского края оказался замкнутым в себе и не входил ни в одно государство.

Российская империя 
После подписания Пекинского договора начинается процесс активного заселения южного Приморья. До прихода русских на территории района существовало множество китайских и корейских деревенек, жители которых жили в фанзах. В 1865 году возникает первое русское поселение на территории района — село Шкотово. В мае 1868 года село было сожжено хунхузами, но в этот же год восстановлено. В ноябре этого же года район посетил известный путешественник Николай Михайлович Пржевальский.

Следующие славянские поселения появились лишь спустя 20 лет — Штыково (Майхэ, 1883), Многоудобное (1884), Петровка (1884), Новонежино (1885), Романовка (1885).

17 июня 1909 года согласно закону «Об административном переустройстве Приморской области и острова Сахалина» из состава Приморской области были выделены Сахалинская и Камчатская области. В том же году Южно-Уссурийский уезд был разделён на 3 уезда: Никольск-Уссурийский, Иманский и Ольгинский. Территория будущего Шкотовского района входила в состав Ольгинского уезда Приморской области и была разделена между пятью волостями: Новонежинской, Петровской, Цемухинской, Майхинской и Кневичанской волостью Никольск-Уссурийского уезда.

Советский период 
По закону Правительства ДВР от 6 ноября 1922 года была образована Приморская губерния, в которую помимо прочих входил Сучанский район, в который входили волости: Шкотовская, Петровская, Новонежинская, Кневичанская, Многоудобненская, Новолитовская, Сучанская и Фроловская. Согласно решению Приморского губисполкома от 11 января 1924 года было произведено укрупнение волостей и Сучанский район стал состоять из трёх волостей — Шкотовской (Шкотовская, Петровская, Новонежинская, Кневичанская, Многоудобненская волости), Сучанской (Сучанский Рудник и Фроловская волость) и Владимиро-Александровской (Сучанская и Новолитовская волости), сам район вошёл во Владивостокский уезд.

В соответствии с постановление ВЦИК от 4 января 1926 года Владивостокский уезд был преобразован во Владивостокский округ в составе Дальневосточного края, и в него вошли две части разделённого Сучанского района — Сучанский и Шкотовский. В то время Шкотовский район включал территории современных Шкотовского района, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино, Артёмовского городского округа, посёлок Трудовое.

По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года в районе было 384 населённых пункта объёдинённых в 52 сельсовета. По числу населённых пунктов район занимал первое место в Дальневосточном крае. При этом характерной особенностью района было большое количество мелких населённых пунктов (117 — с населением меньше 10 человек, 160 — с населением от 10 до 50 человек).

В связи с депортацией корейцев из Приморья в Среднюю Азию в сентябре 1937 года на территории района были ликвидированы 45 населённых пунктов и 7 сельсоветов.

2 февраля 1938 году из состава Будённовского района был передан Домашлинский сельсовет. В 26 октября 1938 года Указом Президиума ВС РСФСР был образован и выведен из состава района город Артём, к нему же 5 февраля 1943 года были переподчинены сёла Угловое и Трудовое (оба с одновременным отнесением к категории рабочих посёлков) и Шевелёвский сельсовет, а в 1957 году — Кневичанский и Кролевецкий сельсоветы (сёла Кневичи, Кролевец и Суражевка).

1 февраля 1963 года район был преобразован в Шкотовский промышленный район, а часть сельсоветов (Майхинский, Многоудобненский, Центральненский, Харитоновский и Новороссийский) передана в Надеждинский сельский район. 26 октября 1964 года решением Крайисполкома центр района был перенесён в рабочий посёлок Большой Камень. 12 января 1965 года район был вновь преобразован в Шкотовский в прежних границах. Указом Президиума ВС РСФСР от 4 октября 1980 года посёлок Тихоокеанский был преобразован в город Шкотово-17 и выведен из состава района, а в дальнейшем получил наименование Фокино. 22 сентября 1989 года посёлок Большой Камень получает статус города и выходит из состава района, а сам район отдаётся в подчинение Большекаменскому городскому Совету народных депутатов.

Современный период (с 1991) 
В декабре 2004 год административным центром муниципального района (с января 2023 года— муниципального округа) стал посёлок городского типа Смоляниново. До этого официально и до сих пор фактически администрация муниципального района (муниципального округа) продолжает находиться за его пределами, в городе Большой Камень.

Население 

 Урбанизация
Городское население (посёлки городского типа Смоляниново и Шкотово) составляет   % от всего населения района.

Демография 
Количество родившихся и умерших (абсолютные цифры)

Населённые пункты 
В Шкотовском районе (муниципальном округе) 21 населённый пункт, в том числе 2 городских населённых пункта (посёлка городского типа) и 19 сельских населённых пунктов.

Общая карта

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Шкотовский муниципальный округ (с 2004 до 2023 гг. — Шкотовский муниципальный район).

С декабря 2004 до января 2023 гг. в существовавший в этот период Шкотовский муниципальный район входили 7 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 5 сельских поселений.

К 1 февраля 2023 года все городские и сельские поселения были упразднены и вместе со всем муниципальным районом преобразованы путём их объединения в муниципальный округ.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района составляют:
 Дума Шкотовского муниципального района (Дума муниципального района) — представительный орган Шкотовского муниципального района;
 Глава Шкотовского муниципального района (Глава муниципального района) — высшее должностное лицо Шкотовского муниципального района;
 администрация Шкотовского муниципального района (администрация муниципального района, местная администрация) — исполнительно-распорядительный орган Шкотовского муниципального района;
 контрольно-счётная комиссия Шкотовского муниципального района.

В Думе Шкотовского района 15 депутатов, срок полномочий — 5 лет.

Действующий глава Шкотовского района — Михайлов Виктор Иванович. Впервые избран на эту должность в феврале 2005 года, переизбран в марте 2010 года, июне 2015 года и августе 2020 года. Срок полномочий — 5 лет.

Официальная символика 

 Герб
Герб Шкотовского района утверждён Решением № 243 Думы Шкотовского муниципального района 26 мая 2006 года.

Герб Шкотовского района может воспроизводиться в двух равно допустимых версиях: без вольной части и с вольной частью — четырёхугольником, примыкающим к верхнему правому углу герба Шкотовского района с воспроизведёнными в нём фигурами герба Приморского края.

Герб Шкотовского района может воспроизводиться без короны и со статусной территориальной короной.

 Флаг
Флаг Шкотовского района утверждён Решением № 244 Думы Шкотовского муниципального района 26 мая 2006 года.

Экономика 
На 2009 год Шкотовский район давал 1,74 % налоговых поступлений в краевой бюджет, доля крупных и средних предприятий в совокупном краевом обороте составляла 1,93 %. В районе сосредоточены основные мощности и резервуары водоснабжения Южного Приморья, расположено транспортное предприятие — локомотивное депо «Смоляниново», обеспечивающее функционирование крупной железнодорожной артерии, в районе развито рыболовство и марикультура. Важной составляющей экономики является сфера рекреации, обслуживающая в первую очередь жителей Владивостока, Артёма и Большого Камня.

На 2015 год экономика района была представлена следующими видами деятельности:
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
 Обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов, текстильное производство, производство транспортных средств и оборудования)
 Рыболовство
 Сельское хозяйство
 Строительство
 Розничная торговля
 Общественное питание
 Платные услуги

Промышленность 
В муниципальном районе развито производство пищевых продуктов: хлебобулочные изделия («Смоляниновский хлебозавод № 1»), производство агар-агара («Шкотовский водорослевой комбинат»), вылов рыбы и выращивание гребешка и мидии («Рыболовецкий Колхоз „Приморец“»). Текстильная промышленность представлена предприятием «Фабрика орудий лова», производящим орудия лова (канаты, сети и снасти). В производстве транспортных средств и оборудования ведут деятельность три предприятия: «Приморский межколхозный судоремонтный завод», локомотивное депо «Приморское», занимающееся ремонтом тягового подвижного состава и «ТМХ — Сервис».

Бюджет 
Бюджет Шкотовского района на 2017 год составил:
 доходы — 523 749,84 тыс. рублей;
 расходы — 535 449,84 тыс. рублей.

Дефицит — 11 700,00 тыс. рублей (на 100 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году), на 2018 и 2019 года предполагается бездефицитный бюджет. Покрытие дефицита происходит в основном за счёт привлечения кредитных ресурсов.

Самая крупная статья расходов — образование (72,15 %, 386 334,608 тыс. рублей), на втором месте — культура (6.16 %, 33 009,82 тыс. рублей).

Транспорт и связь 
Через район проходит автомобильная дорога Владивосток — Находка, от которой отходят дороги на Партизанск, Ивановку, Большой Камень и другие. Через район также проходит железнодорожная линия Угловая — Находка.

В районе 4 железнодорожные станции (Смоляниново, Шкотово, Новонежино, Анисимовка) и несколько остановочных пунктов. Крупнейшая станция — Смоляниново: от неё отходит железнодорожная ветка на Большой Камень и Дунай и расположено локомотивное депо ТЧэ-8 ДВЖД.

Социальная сфера

Средства массовой информации 
Официальное и единственное СМИ Шкотовского района — газета «Взморье» (до 18 ноября 1993 года — «Ленинский луч»). Первый номер газеты «Борьба» вышел 3 января 1932 года тиражом 1000 экземпляров. С № 8 газету переименовали в «Ленинский луч». В 1963-65 годах газета называлась «Сельская новь». В 1976 году издание было отмечено дипломом II степени Всероссийского конкурса на лучшее оформление и полиграфическое исполнение городских и районных газет.

Примечания 
Комментарии

Ссылки

Литература

По Шкотовскому району

Общая

Ссылки 
 Администрация Шкотовского района
 
 
  Шкотовский районный суд Приморского края